Groupe mixte peut faire référence à :
 Groupe mixte (en espagnol : Grupo parlamentario mixte), nom du groupe parlementaire qui réunit, en Espagne, les non-inscrits, tant dans les chambres des Cortes Generales que dans les parlements des communautés autonomes :
 Groupe mixte au Congrès des députés, nom du groupe mixte au Congrès des députés ;
 Groupe mixte au Sénat, nom du groupe mixte au Sénat.
 Groupe mixte (en italien : Gruppo misto), nom du groupe parlementaire qui réunit, en Italie, les non-inscrits à la Chambre des députés ou au Sénat de la République.